Right Livelihood Award (Награда за правилен начин на живот), наричана понякога „алтернативна нобелова награда“, е шведска международна награда. Наградата е замислена да бъде допълваща идеята за нобелова награда.

Връчва се ежегодно от 1980 г. на личности, организации и представители на обществени движения, които се застъпват с практични средства за решаване на най-острите проблеми на човечеството. Тя е на обща годишна стойност от 2 000 000 шведски крони (ок. 200 000 евро) и се разпределя сред лауреатите.

Учредена е от Якоб фон Юкскул (Jakob von Uexküll) – филателист, журналист и бивш член на Европейския парламент („Зелените“) чрез продажбата на негови ценни пощенски марки, след като фондацията за нобелова награда не приема предложението му тя да се връчва и за екология и устойчиво развитие, което той предлага сам да спонсорира.

Смисълът на тази награда е хора да бъдат подпомагани да намерят практични решения за неотложните проблеми на нашето време, които да се приложат на практика. При това не се поставят стриктни граници, защото се предполага, че най-големите достижения на човечеството през 21 век ще се направят в области, различни от традиционните науки и неограничени в строго определени категории. Повечето лауреати се награждават за техните заслуги в областите екология, мир, разоръжаване, човешки права, култура и духовност, туземско население, защита на потребителите, образование, здравеопазване, енергетика и ресурси.

Лауреати

Бележки

Външни препратки 
  Официален сайт

Награди за принос към обществото
Награди за защита на човешките права
Награди за наука на Швеция
Награди за мир
Здравеопазване
Образование
Екология
Награди на Швеция